Фёдоровка Вторая — название населённых пунктов.

Россия 
 Фёдоровка Вторая — село в Саракташском районе Оренбургской области.

Украина 
 Фёдоровка Вторая — село в Бахмутском районе Донецкой области.

См. также 
 Фёдоровка 2-я
 Фёдоровка